Le qualificazioni del singolare maschile del Mutua Madrileña Madrid Open 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del Mutua Madrileña Madrid Open  2009 prevedevano 28 partecipanti di cui 7 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Miša Zverev (primo turno)
 Tejmuraz Gabašvili (Qualificato)
 Eduardo Schwank (Qualificato)
 Guillermo García López (ultimo turno)
 Máximo González (primo turno)
 Fabio Fognini (Qualificato)
 Tommy Haas (Qualificato)

 Dušan Vemić (primo turno)
 Iván Navarro (ultimo turno)
 Evgenij Korolëv (ultimo turno)
 Pablo Andújar (ultimo turno)
 Juan Ignacio Chela (primo turno)
 Alberto Martín (ultimo turno)
 Guillermo Cañas (Qualificato)

Qualificati 

 Guillermo Cañas
 Tejmuraz Gabašvili
 Eduardo Schwank
 Juan Ignacio Chela

 Marco Crugnola
 Fabio Fognini
 Tommy Haas

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Mutua Madrileña Madrid Open 2009
ATP World Tour 2009